Bradsot ist der Name zweier durch Clostridien ausgelöster Infektionskrankheiten bei Schafen,

 des Labmagenpararauschbrand der Schafe
 des Deutschen Bradsot